Amalfi – comune italiano della Campania
Amalfi – comune colombiano del dipartimento di Antioquia
Amalfi – batteria costiera in Veneto
Amalfi – incrociatore corazzato della Regia Marina
Yeso Amalfi – calciatore brasiliano
Repubblica di Amalfi, successivamente Ducato di Amalfi